Jozef Pisár (1971) – ex calciatore slovacco
 Samuel Pisar (1929-2015) – avvocato, scrittore e diplomatico statunitense, di origine polacca